Als Feuerqualle (gelegentlich auch Brandqualle) werden generell Quallenarten (frei schwimmendes Stadium von Nesseltieren aus den Klassen der Schirmquallen, Würfelquallen und Hydrozoen) bezeichnet, die infolge der Entladung der Nesselkapseln durch Berührung – insbesondere der Tentakeln – beim Menschen an der Haut verbrennungsartige, schmerzhafte Verletzungen hervorrufen.

An den Küsten von Nord- und Ostsee sind dies insbesondere folgende Quallenarten:
 Leuchtqualle (Pelagia noctiluca)
 Gelbe Haarqualle (Cyanea capillata)
 Kompassqualle (Chrysaora hysoscella)